Taurosz néven ókori személyek és földrajzi régiók ismertek:

 Taurosz; filozófus
 Taurosz-hegység; hegyvidék Anatóliában 
 Taurosz; hegyvidék a Krímben, a félsziget déli szegélyének ókori földrajzi neve